Bondville peut désigner les localités suivantes, aux États-Unis :

 , une ancienne localité du comté de Mariposa en Californie.

 Bondville, un village du comté de Champaign dans l'Illinois.